La Liga 1981/1982 var den 51:a säsongen sedan La Ligas start. Ligan vanns av Real Sociedad.

Tabell

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

1981 i Spanien
1982 i Spanien
1981/1982
Fotbollssäsongen 1981/1982